Zioniten (auch Zionsbrüder oder Schwärmer) heißen folgende Glaubensgruppen, die sich im 18. Jahrhundert von den Evangelischen Landeskirchen absonderten:

 Zioniten (Norwegen) 
 Zioniten (Ronsdorf)